Villa Maria (Colera), casa a l'Alt Empordà
 Villa Maria (Lleida), casa del Segrià
 Villa Maria (Taradell), casa a Osona
 Mas Vil·la Maria, a Reus